Банново — название населённых пунктов:

 Банново — село в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Банново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Банново — деревня в составе Новочебоксарска.

См, также 

 Банново 1-е